De erfgoedcel Mijn-Erfgoed is een culturele organisatie die in de Belgisch-Limburgse mijnstreek de zorg voor het materieel en immaterieel erfgoed bevordert.

Het gaat om een organisatie die is opgericht door de voormalige mijngemeentes: Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, Maasmechelen. Daarbij sluit ook As aan, omdat daar de eerste proefboringen naar steenkool in de streek plaatsvonden. De erfgoedcel werkt ter uitvoering van een convenant die deze zes gemeentes in 2007 en in 2009 sloten met de Vlaamse Gemeenschap (ministerie van Cultuur). 

De erfgoedcel Mijn-Erfgoed ontwikkelt naast eigen projecten over onder andere migratie, eetcultuur, geschiedenis van het dagelijkse leven... ook een ondersteuningsbeleid voor verenigingen en organisaties die in de streek bezig zijn met het bewaren en beheren van roerend erfgoed. Naast het mijnverleden komt ook het cultureel erfgoed van de streek aan bod, dat op zichzelf niets te maken heeft met het mijnwezen. Er zit dus een woordspeling in de benaming: het "mijnerfgoed" (dat van de mijn) en "mijn" erfgoed, dat van elke burger.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, en ontvangt ook subsidie van de Vlaamse overheid en is gevestigd op de terreinen van C-Mine.

Externe link 
 Mijn-Erfgoed

Cultureel erfgoed in Vlaanderen